Машербрум (, К1; ) (7821 м) — высочайшая вершина хребта Машербрум (Центральный Каракорум). Является 22-й по высоте вершиной мира.

География 
Машербрум является высшей точкой хребта Машербрум, расположенного в Центральном Каракоруме. Хребет Машербрум расположен к югу от ледника Балторо, к северу от которого находятся восьмитысячники Каракорума (Чогори (К2), Броуд-Пик, Гашербрум I и Гашербрум II). У горы имеются две вершины: Главная (северная) высотой 7821 м и юго-западная высотой 7806 м. Расстояние между ними составляет около 200 метров.

Для подходов к вершине Машербрум с севера используется путь по леднику Балторо, который также используется для подходов к каракорумским восьмитысячникам. К подножию Машербрума можно подойти также по долине Хуше () c юга.

История 
Машербрум был открыт в 1856 году британским военным топографом подполковником Томасом Монтгомери, который увидел её и вторую по высоте вершину в мире Чогори с пика Харамук, примерно в 220 км от ледника Балторо, и обозначил эти горы на карте, как K1 и К2 (вершины под номером 1 и 2 в Каракоруме с запада на восток, если смотреть на них с этого пика). Впоследствии название К1 не прижилось, чего нельзя сказать о К2. Вершина К1 известна больше под названием Машербрум.

Этимология 
Этимология местного названия горы неоднозначна. Оно может происходить от слова mashadar (пушка, заряжаемая через дуло) и brum (гора) из-за сходства вершины горы, имеющей две вершины, с пушкой старого типа, заряжаемый со стороны дула. Другая версия происходит от слова masha, означающего «королева», что могло означать «королева гор». Существуют также другие варианты объяснения происхождения названия горы.

История восхождений 
Первые попытки восхождения на Машербрум были предприняты в 1938 году (с юго-запада), 1955 году и 1956 году (по юго-восточному склону). Они оказались безуспешными.

Первое успешное восхождение состоялось в 1960 году. Американо-пакистанская экспедиция во главе с Ником Клинчем () совершила первовосхождение на главную вершину по юго-восточному склону. Американцы Джордж Белл () и Вилли Ансуэл () поднялись на вершину.

В 1983 году участники японской экспедиции Масахиро Номура и Такеяшу Минамура поднялись по американскому маршруту 1960 года.

В 1985 году состоялись первые восхождения на Машербрум с севера. Японская и австрийская команды достигли вершины по разным маршрутам с северо-запада с ледников Ерманенду и Манду.

Юго-западной вершины Машербрума высотой 7806 м впервые достигли в 1981 году участники большой польской экспедиции. Однако в ходе восхождения разыгралась трагедия. Трое альпинистов (Зигмунт Анджей Генрих, Марек Малатинский и Прземислав Новацкий), поднимаясь с юго-востока, достигли седловины (высота около 7800 м) между главной и юго-западной вершинами Машербрума. На седловине они организовали бивак, а затем совершили первовосхождение на юго-западную вершину. В последующем Малатинский и Новацкий умерли, а оставшийся в одиночестве Генрих на спуске сорвался на высоте 7500 м, пролетел около 300 м и чудом остался в живых после срыва.

В 2006 году была предпринята попытка пройти сложнейший маршрут на вершину Машербрума по северо-восточной стене командой российских альпинистов в рамках проекта «Русский путь — стены мира». Однако, после неоднократных попыток пройти маршрут было принято решение отказаться от восхождения по причине объективной опасности маршрута.

Примечания

Литература 
 J. Neate. High Asia: An Illustrated History of the 7000 Metre Peaks. 1989.
 American Alpine Journal, 1986, p. 276—277.

Ссылки 
 Summitpost.org
 

Каракорум
Горные вершины Пакистана